Tayfur Havutçu (Hanau, 23 de abril de 1970) é um ex-futebolista turco, que atuava como meia.

Carreira 
Por clubes, Tayfur começou em seu país de origem, pelo Darmstadt. Em 1993, conseguiu a naturalização turca, e jogou mais 13 anos por Fenerbahçe, Kocaelispor e Beşiktaş, onde parou de jogar em 2006 e onde iniciou a carreira de treinador, como assistente e atualmente comanda.

Seleção 
Jogou no Mundial de 2002 como reserva. Atuou em três partidas, mas foram apenas quinze minutos jogados. Militou também na Eurocopa de 2000, onde foi titular, também em três partidas. Ele deixou a Seleção Turca em 2004, após dez anos vestindo a camisa vermelha.

Títulos 
 Seleção Turca
Copa do Mundo de Futebol de 2002: 3º Lugar

Naturais de Hanau
Futebolistas da Turquia
Futebolistas turco-alemães
Futebolistas do SV Darmstadt 98
Futebolistas do Fenerbahçe SK
Futebolistas do Besiktas JK
Jogadores da Seleção Turca de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 2000
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002
Treinadores de futebol da Turquia
Treinadores do Besiktas JK